

Ewijk, village de la commune de Beuningen, dans le Gueldre
 Ewijk, hameau de la commune de Heumen, dans le Gueldre
 Slijk-Ewijk, village de la commune d'Overbetuwe